Финдли има више значења:
 Финдли (Илиноис)
 Финдли (Охајо)